Fandou Béri steht für:

 Fandou Béri (Hamdallaye), Dorf in der Gemeinde Hamdallaye in Niger
 Fandou Béri (Tondikandia), Dorf in der Gemeinde Tondikandia in Niger